Bernheim ist der Familienname folgender Personen: 

 Alain Bernheim (1922–2009), US-amerikanischer Filmproduzent
 Alfred Bernheim (1885–1974), deutsch-israelischer Fotograf
 Antoine Bernheim (1924–2012), französischer Bankier und Wirtschaftsmanager
 Benjamin Bernheim (* 1985), französischer lyrischer Tenorsänger
 Carlos Tünnermann Bernheim (* 1933), nicaraguanischer Diplomat
 Douglas Bernheim (* 1958), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Emmanuèle Bernheim (1955–2017), französische Schriftstellerin
 Ernst Bernheim (1850–1942), deutscher Historiker
 Erwin Bernheim (1925–2007), Schweizer Unternehmer der Uhrenbranche
 Gilles Bernheim (* 1952), französischer Rabbiner und Schriftgelehrter
 Hanno Bernheim (1824–1862), Philosoph
 Hippolyte Bernheim (1840–1919), französischer Psychiater und Neurologe
 Isaac Wolf Bernheim (1848–1945), US-amerikanischer Unternehmer
 Jacques Bernheim (1924–2008), Schweizer Gerichtsmediziner
 Ludwig Bernheim (1884–1974), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Paulus Bernheim, deutscher römisch-katholischer Ordensbruder, Benediktiner und Märtyrer

im NRHP gelistete Objekte:
 Bernheim Distillery Bottling Plant, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 83002634
 Bernheim House, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 83001977

Himmelskörper:
 (3467) Bernheim, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Galerie Bernheim-Jeune, seit 1863 in Paris ansässige Kunstgalerie,
 Bernheimer
 Burgbernheim